„Squalo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Squalo” – okręt podwodny typu Glauco z początku XX wieku
 „Squalo” – okręt podwodny typu Squalo z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Squalo” (M5433) – trałowiec typu Agile z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów